Зафар Гулиев:
 Гулиев, Зафар Гусейн оглы (1951—2015) — азербайджанский политолог, редактор.
 Гулиев, Зафар Сафар оглы (род. 1972) — российский борец греко-римского стиля.